Эпельба́ум — еврейская фамилия. Известные носители:
 Эпельбаум, Илья Марович (1961—2020) — российский режиссёр, создатель театра кукол «Тень».
 Эпельбаум, Михаил Иосифович (1894—1957) — певец, актёр и фолклорист, известный исполнитель еврейских народных песен, народный артист РСФСР.
 Эпельбаум, Наум Моисеевич (1927—2019) — молдавский советский скульптор.
 Эпельбаум-Марченко, Брунгильда Петровна (1927—2014) — молдавский советский скульптор.

Также 
 Эпплбаум
 Эпельбойм, Иосиф Шмарьевич (1893—1962) — бессарабский и советский раввин.